Richland é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Richland (Carolina do Sul)
Condado de Richland (Dakota do Norte)
Condado de Richland (Illinois)
Condado de Richland (Montana)
Condado de Richland (Ohio)
Condado de Richland (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos